Biesdorf steht für:

 Berlin-Biesdorf, ein Ortsteil des Bezirks Marzahn-Hellersdorf, Berlin
 Biesdorf (Eifel), eine Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Biesdorf (Wriezen), ein Ortsteil der Stadt Wriezen im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg, siehe Lüdersdorf/Biesdorf

Siehe auch:
 Biestorf
 Bisdorf